Pavel Vrba ist der Name folgender Personen:

* Pavel Vrba (Publizist) (1938–2011), tschechischer Poet, Liedtexter und Publizist 
 Pavel Vrba (Fußballspieler, 1963) (* 1963), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Pavel Vrba (Fußballspieler, 1978) (* 1978), tschechischer Fußballspieler